Medina County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Medina County (Ohio)
Medina County (Texas)